De Veer (molen), een grondzeiler in Penningsveer (Haarlem)
De Veer (prijs), een prijs voor een persoon in de muziekindustrie

Zie ook
De Kleine Veer, een kleine molen in Penningsveer (Haarlem)
Gouden Veer, een tweejaarlijkse prijs toegekend aan het bedrijf/vereniging met de beste verkoopbrief 
Veer (doorverwijspagina)